Водное поло на XXVII Летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Групповой турнир

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины

Группа «А»

Группа «B»

за 9-12 места

Четвертьфиналы

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Судьи 

  Андрей Афанасьев
  Алан Балфанбаев
  Джон Роберт Конуэй Бёрд
  
  Петрус Хендрик Бокелман
  Филлип Боуэр
  Александр Галкин
  Нил Гинтер
  Ренато Дани
  Лэнс Уилфред Джонсон
  
  Желько Кларич
  Патрик Клеменсон
  Властимил Кратохвил
  Питер Томас Ларж
  Рольф Хельмут Людеке
  Борис Маргета
  Иан Альфред Джеймс Меллиар
  Хуан Карлос Менендес Бетанкур
  Анхель Молинер Молинс
  Вахид Моради Шахпар
  Дэвид Нишем
  Владимир Приходько
  Драган Раевич
  Эндрю Джей Таката
  Эрхан Тулга
  
  Алан Дэвид Филлипс
  Параскевас Хасекиоглу
  Дьёрдь Часар
  Скотт Швайкле
  Гад-Шимон Шварц
  Элизабет Янсен ван де Лак

Ссылки 
 Официальный олимпийский отчёт